Jan Rem – pseudonim dziennikarski Jerzego Urbana
 Jan Rem – pseudonim muzyczny Jana Cajmera